ЗХ — многозначная аббревиатура.

 Зх — Книга пророка Захарии. См. также Захария и сокращения в Библии.
 ЗХ — задний ход

См. также 
3.x